Chalm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Jones Chalmers
 Albert John Chalmers

Robotskapade auktorsförkortningar